Vojtěch Polák (né le  à Ostrov nad Ohří en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2001 au HC Karlovy Vary en Extraliga tchèque où il va évoluer pendant cinq saisons. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Stars de Dallas en , en . En 2005, il rejoint les Stars de l'Iowa en Ligue américaine de hockey. Il est également appelé par les Stars de Dallas et joue ses premiers matchs en LNH.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de République tchèque de hockey sur glace en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga||2||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002|| HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga||9||1||1||2||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| HC Energie Karlovy Vary||Extraliga||41||7||9||16||51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2003-2004|| HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga||44||0||8||8||42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HC Sparta Prague||Extraliga||1||1||0||1||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2004-2005||HC Dukla Jihlava||Extraliga||16||1||2||3||12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga||26||1||5||6||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006||Stars de l'Iowa||LAH||60||12||22||34||41||3||0||1||1||0
|-
|2005-2006||Stars de Dallas ||LNH||3||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007||Stars de Dallas||LNH||2||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007||Stars de l'Iowa||LAH||67||17||28||45||48||7||1||0||1||8
|-
|2007-2008||Stars de l'Iowa ||LAH||35||6||10||16||18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008|| HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga || 5|| 1 || 0 || 1 || 4 || 19 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
|2008-2009|| HC Trinec ||Extraliga || 45|| 21|| 13|| 34|| 42|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2009-2010|| HC Trinec ||Extraliga || 49|| 10|| 9|| 19|| 48|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2010-2011|| HC Trinec ||Extraliga || 48|| 15|| 21|| 36|| 30|| 18|| 3|| 4|| 7|| 18
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Kloten Flyers ||LNA || 32|| 9|| 10|| 19|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SC Langnau Tigers || LNA || 12|| 4|| 4|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2012-2013|| KLH Chomutov ||Extraliga || 11|| 1|| 3|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga || 16|| 4 || 2 || 6 || 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Davos ||LNA || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Dinamo Riga || KHL || 9|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Trinec ||Extraliga || 18|| 7|| 10|| 17|| 12|| 11|| 5|| 2|| 7|| 8
|-
|2014-2015|| Ilves Tampere ||Liiga || 47 || 14 || 23 || 37 || 14 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan=2|2015-2016|| HPK Hameenlinna || Liiga || 49 || 10 || 17 || 27 || 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SaiPa ||Liiga || 9 || 4 || 2 || 6 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017|| Severstal Tcherepovets || KHL || 42|| 9|| 13|| 22|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 18|| 2|| 4|| 6|| 5|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Admiral Vladivostok || KHL || 48|| 9|| 6|| 15|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga || 38|| 12 || 9 || 21 || 22 || 2|| 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2020-2021|| HC Vítkovice ||Extraliga || 11|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || AIK IF || Allsvenskan || 10|| 0|| 1|| 1|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || HSC Csíkszereda  || Erste Liga ||  || 
|-
| 2021-2022 || HSC Csíkszereda  || Liga Națională de hochei ||  ||

Références

Voir aussi 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Jihlava
Joueur du EHC Kloten
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Davos
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du KLH Chomutov
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Naissance en juin 1985
Naissance à Ostrov (district de Karlovy Vary)
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur du SC Miercurea-Ciuc